Carlos Torres :
 Carlos Torres (1929-2011), astronome chilien ;
 Carlos Alberto Torres (1944-2016), footballeur brésilien ;
 Carlos Torres (né en 1970), un arbitre de football paraguayen ; 
 Carlos Torres (né en 1982), joueur de baseball ;
 Carlos Torres (né en 1993), coureur cycliste vénézuélien.